Die 53. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  53. Reserve-Division (3. Königlich Sächsische)
  53. Division (Japanisches Kaiserreich)
  53. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  53e division d'infanterie (Frankreich)
  53ª Divisione fanteria "Arezzo" (Königreich Italien)
  53rd (Welsh) Infantry Division (Vereinigtes Königreich)
  53. Schützendivision (Sowjetunion), 1941 Kesselschlacht bei Smolensk
  53. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Fliegende Verbände  
  53. Luft-Division (Japanisches Kaiserreich)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern